Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини (англ. The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family) - книжка Деніела Сіґела, невропсихолога, автора бестселера Mindsight, та Тіни Брайсон, фахівця з виховання дітей, авторів No-Drama Discipline та The Yes Brain, бестселер New York Times. Вперше опублікована в 2011 році. В 2017 перекладена українською мовою видавництвом «Наш формат».

Огляд книги 

Уявіть ситуацію: ваш малюк капризує в магазині, або дитина дошкільного віку відмовляється одягатись чи п‘ятикласник «дується» на лавці замість того, щоб грати на полі. Чому діти роблять життя батьків безкінечно напруженим? Відповідь лежить в особливостях розвитку мозку.

Автори знайомлять читача з науковим практичним посібником про те як розвивається напрочуд дивний мозок дитини та пропонують підхід до виховання - 12 основоположних стратегій, які сприяють здоровому розвитку мозку дитини. Наприклад, стратегія «З‘єднати та перенаправити» використовується, коли в дитини всплеск роздратування; тоді найкраще звернутись до правої (емоційної) півкулі мозку, створивши комфорт, і згодом до лівої (логічної) - коли дитина заспокоїлась. 

«Поверхневий мозок», відповідальний за прийняття рішень та баланс емоцій, формується до 25-ти років.   

В ранньому дитинстві права півкуля превалює над лівою, тому й не дивно, що діти схильні до роздратування, бійок, усамітнення і взагалі виглядають неконтрольованими. Застосовуючи кожного дня поради авторів, вам вдасться перетворити будь-які всплески емоцій, суперечку чи страх на шанс інтегрувати мозок дитини та посприяти загальному розвитку. Коли частини мозку функціонують в злагодженій та збалансованій манері, це створює кращі умови для пізнання, побудову взаємовідносин, досягнення успіхів в школі.   

Тож як покращити емоційний та інтелектуальний розвиток дитини, не перешкоджаючи збалансованому, змістовному та повноцінному життю? 

Автори пояснюють та роблять доступними для розуміння стратегії виховання дитини, орієнтовані на різні вікові групи, для боротьби з щоденними викликами, а ілюстрації призначені для легшого сприйняття дитиною наведених практик.

Переклад українською 
 Сіґел, Даніел. Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини / К.: Наш Формат, 2017. —  192 с. — ISBN 978-617-7513-54-3

Примітки 
 The Whole-Brain Child 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family Thrive  www.drdansiegel.com (eng.)
 The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family Thrive   www.publishersweekly.com
 The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind  www.amazon.com

Посилання 
 Офіційний сайт Деніела Сіґела 
 The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family Thrive 
 The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind 
 The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family Thrive 

Книги видавництва «Наш Формат»
Книги, перекладені українською мовою
Науково-популярні книги
Книги 2011